Sljeme je lahko:
 Sljeme, vrh Medvednice nad Zagrebom (Hrvaška)
 Sljeme, Stubičke Toplice (Hrvaška)
 Sljeme, Lokve (Hrvaška)

Glej tudi 
Sleme